Стерж — многозначный термин; топоним.

 Стерж — озеро в Осташковском районе Тверской области России.
 Стерж — древнерусский город, располагавшийся на северо-западном берегу одноимённого озера близ впадения в него Волги.